Luis Rey Goñi (Sevilla, 1966) es director del Colegio de San Francisco de Paula, centro educativo privado de Sevilla fundado en 1886, integrado en el Bachillerato Internacional y acreditado por Advanc-ED, y en el que se han formado más de 17.000 alumnos a lo largo de toda su historia.

Es doctor en Ciencias Químicas por las Universidades de Bolonia y de Sevilla, con formación de postgrado en Singularity University y Harvard. Luis Rey Goñi ha dirigido desde 1997 este centro, en el que ha implantado un programa educativo bilingüe español-inglés para todos 

En 2011 se convirtió en el primer sevillano miembro de Young Presidents Organisation, de cuyo capítulo de París es miembro, habiendo ocupado los puestos de Responsable de Relaciones Estratégicas (2019 y 2020) y Responsable de Impacto (2021 y 2022).  

En 2012 impulsó la Fundación Goñi y Rey,  vinculada al Colegio, y desde ella promovió en 2015 la Cumbre Global más masiva celebrada por Singularity University fuera de California. Meses más tarde, fue autorizado a fundar el capítulo sevillano de esta institución, SingularityUSevilla, el primero junto al de Tel Aviv fuera de su ámbito geográfico fundacional.

De 2014 a 2020 formó parte del máximo órgano de dirección del Bachillerato Internacional, organización educativa global que integra a más de 4.000 colegios de todo el mundo, siendo el primer español que accede a esta responsabilidad. 

En 2021 fue nombrado miembro del Consejo de Directores de Aiglon College, uno de los más prestigiosos internados del mundo, en Villars-sur-Ollon (Suiza). 

Premio Joven Empresario de Sevilla 2006, habla inglés, francés e italiano y por su labor en la difusión de la cultura de estos dos últimos países en 2010 recibió la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana y en 2003 la Orden de las Palmas Académicas de Francia.

Biografía profesional 
Su biografía profesional está ligada al sector de la educación y de la empresa, donde ha desarrollado las siguientes funciones y ha emprendido los siguientes proyectos empresariales:
 Profesor de Física y Química (desde 1990).
 Director del Col•legi Santa Maria del Collell, Gerona (1996).
 Director del Colegio de San Francisco de Paula, Sevilla (desde 1997).
 Socio capitalista de La Jama Alimentación, S.L (desde 2016).
 Socio-fundador y administrador de Laertiada, S.L. (desde 1997).
 Miembro del Comité de Representantes de Directores del BI (2000-2004)

 Consejero Financiero de la Asociación Internacional MMM, sin ánimo de lucro, para el fomento de las nuevas tecnologías en la educación infantil (2005-2007)
 Administrador de Regula Gnare, S. L. (desde 2006).
 Socio fundador de AI-Gnos Solutions, S. L. (2014-15).
 Miembro del Consejo de la Cultura de Sevilla (desde 2006)
 Miembro del Consejo Regional del Bachillerato Internacional para África, Europa y Oriente Medio (2009-14).
 Miembro de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (2009-13).
 Fundador y Vicepresidente Primero de la Fundación Goñi y Rey (desde 2012).
 Miembro del Consejo de Fundación del Bachillerato Internacional (desde 2014).
 Productor de la Singularity University Summit Spain (Sevilla, 2015).
 Embajador para el Capítulo de Sevilla de Singularity University (desde 2015).
 Embajador de la Networks Society (desde 2015).

Titulaciones académicas 
 Licenciatura en Química en la Universidad de Sevilla. (1990)
 Diplomas de lengua inglesa, francesa e italiana del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. 
 Master de dirección y gestión de centros educativos. ACADE, Madrid. 
 Becario del Real Colegio de España, de Bolonia (primer químico becado desde la fundación del Colegio de España en 1364)
 Doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de Bolonia, 1996 y Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, 1998. 
 Cambridge Certificate of Proficiency in English, 2007.
 Graduate Studies Programme, Singularity University, 2011.
 Future of Learning Institute, Harvard University, 2012. 13, 14.

Premios y distinciones 
 Premio Universitario del Excmo. Ayuntamiento (1990).
 Premio de la Real Maestranza de Caballería (1990).
 Premio Extraordinario de Licenciatura (1994).
 Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de Francia (2003). 
 Premio Joven Empresario de Sevilla del año (2006).
 Caballero de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana (2010)
 Académico de Honor de la Academia de la Diplomacia del Reino de España (2016)
 Cónsul de Luxemburgo en Sevilla (2020)

Referencias

Bibliografía 
 “Recuerdos en torno a un patio”. Colegio de San Francisco de Paula. Sevilla, 2000. 
 “¿Nacionalismo... o internacionalismo?”, contribución en el homenaje a Blas Infante. Ateneo de Sevilla, 2004. 
 “Democracia versus memocracia”, contribución en el homenaje a Enrique Barrero González. Fundación Martín Robles. Sevilla, 2005. 
 “El esplendor de la letra”, catálogo de la exposición de impresos raros y manuscritos de la “Biblioteca Francisco Márquez Villanueva”. Sevilla, 2011. 
 “Biblioteca de Vida”, contribución al número especial en memoria del Profesor Francisco Márquez Villanueva. eHumanista, 2013.

Entrevistas, artículos y referencias
 https://www.youtube.com/watch?v=81p8xAdQfLE

 http://www.20minutos.es/noticia/2580532/0/bachillerato-internacional-integra-su-consejo-fundacional-al-director-colegio-san-francisco-paula/

 http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-12-03/colegio-sevilla-suspende-nino-podemos-aprender_1110404/

 http://www.efeescuela.es/noticias/san-francisco-paula-sevilla-previene-abandono-escola-atencion-personalizada/

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/2292521/colegio/san/francisco/paula/entre/los/mejores/centros/educativos/mundo.html#.V0WNJghNvg4.facebook

 http://sevilla.abc.es/20110929/sevilla/sevp-luis-goni-historia-familiar-20110929.html

 http://revistaideadigital.es/luis-rey-singularity-university-sevilla-conectara-andalucia-con-una-red-mundial-de-innovacion-y-emprendimiento-interesada-en-las-tecnologias-exponenciales/

 http://elcorreoweb.es/videogalerias/el-ultimo-cafe-con-luis-rey-goni-JL1386469

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20160807110820/http://www.ibo.org/es/about-the-ib/ib-senior-management/ib-board-of-governors/luis-rey-goni/

 https://www.linkedin.com/in/luisreygonni

 https://www.colegiosfpaula.com

 http://fundaciongyr.es/

 https://www.youtube.com/watch?v=wOnAywcI574

Alumnos de Química de la Universidad de Sevilla
Alumnado de la Universidad de Bolonia
Químicos de España del siglo XXI
Científicos de Sevilla
Nacidos en Sevilla